

Вишняково — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Вишняково — присілок, Богородський міський округ, Московська область